Nolting-Hauff ist der Familienname folgender Personen:

 Ilse Nolting-Hauff (1933–1997), deutsche Romanistin und Hispanistin
 Wilhelm Nolting-Hauff (1902–1986), deutscher Jurist, Politiker (FDP) und Bremer Senator